Collegio uninominale Veneto - 04 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2017
Collegio uninominale Veneto - 04 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2020